Xinhe Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinhe Xian (härad i Kina, Xinjiang), 
 Xinhe Xian (härad i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar